Simmel ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Simmel (1885–1974), deutscher Jurist und Politiker (DVP, später GB/BHE)
 Ernst Simmel (1882–1947), deutscher Mediziner und Psychoanalytiker
 Georg Simmel (1858–1918), deutscher Soziologe und Kulturphilosoph
 Gertrud Simmel (1864–1938; geb. Kinel, Pseudonym: Marie Luise Enckendorff), Malerin, Schriftstellerin und Philosophin
 Johannes Mario Simmel (1924–2009), österreichischer Schriftsteller
 Marianne L. Simmel (1923–2010), deutsch-amerikanische Psychologin
 Paul Simmel (1887–1933), deutscher Maler und Karikaturist
 Peter Simmel (* 1959), deutscher Einzelhandelsunternehmer

Weitere Bedeutungen:
 Simmel (Kyll), linker Zufluss der Kyll, nahe Baasem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Simmel AG, zu Edeka gehörende Einzelhandelskette in Süd-West-Sachsen, Ost-Thüringen und Bayern; siehe Edeka#Größte selbstständige Edeka-Händler